Joanyr de Oliveira (Aimorés, 6 de dezembro de 1933 — Brasília, 5 de dezembro de 2009) foi um jornalista, escritor, poeta, contista, compositor, advogado e pastor brasileiro.

Biografia 
Filho de José Ferreira de Oliveira e Idalina Soares de Oliveira, Joanyr escreveu os primeiros poemas ainda na infância. Publicou os primeiros versos em 1946, no Jornal do Povo, da capital mineira, e escreveu textos e produziu reportagens na Rádio Aimorés. Em 1948 sua família mudou-se para Vitória, onde começou a trabalhar na Folha Capixaba e publica artigos no A Gazeta. Também tornou-se líder da Juventude Comunista Capixaba.

Desiludido com o comunismo, Joanyr tenta a vida militar e é batizado na Assembleia de Deus de Vitória em dezembro de 1950. Detido por julgarem-no um espião no Exército, é torturado e só é salvo por causa da liderança de sua igreja. Expulso de casa por causa de sua conversão, aos 18 anos, viajou para o Rio de Janeiro e em 1953 para São Paulo onde começa a trabalhar. No mesmo ano, recebe o batismo no Espírito Santo. Dois anos depois retorna para o Rio de Janeiro, e em 1956 é contratado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde se torna redator e secretário da Redação da nova revista A Seara e publica seu primeiro livro de poesias. Estando no Rio de Janeiro, conhece grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado.

Hostilizado por conservadores da denominação, contrários ao ensino teológico e aos congressos de jovens defendidos por Joanyr, ele demite-se. Joanyr é pioneiro nas tentativas de inserção dos evangélicos em geral, e especialmente de sua denominação, no âmbito político. Aprovado em concurso público para revisor do Departamento de Imprensa Nacional, em 1959 muda-se para Brasília. No mesmo ano, em 21 de março, havia se casado com Nelcy Guimarães, que conhecera na CPAD, com quem teve quatro filhos: Joanir Júnior, Joacir Judson, Joadir Carlos e Joanir Jansen.

Em 1960, ajuda a criar o jornal O Clarim Evangélico, da Assembleia de Deus da Cidade Livre, onde atuava. No ano seguinte, ganha o prêmio de Grande Poeta de Brasília no primeiro concurso literário realizado pelos Diários Associados e pelo Clube dos Funcionários de Brasília. No ano seguinte, organiza a coletânea Poetas de Brasília, primeira obra literária editada no Distrito Federal. Em 1963 trabalha como redator e repórter na edição brasiliense do Diario Carioca. No mesmo ano ingressou como funcionário da Câmara dos Deputados e participou da fundação da Associação Nacional de Escritores, sendo eleito primeiro secretário, depois reeleito no segundo biênio e em seguida eleito para o Conselho da entidade. Na mesma época se transfere para a Catedral das Assembleias de Deus em Brasília.

Em 27 de julho de 1967, Joanyr foi ordenado evangelista e depois finalmente conseguiu a criação de um instituto bíblico, autorizado pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Então segundo suplente de deputado estadual, Joanyr foi nomeado subchefe do Gabinete Civil do Governo de Goiás, pelo governador Leonino Di Ramos Caiado. Em 1974 formou-se no Instituto Bíblico Ebenézer, da Assembleia de Deus de Madureira, e participa do Congresso Internacional de Lausanne, na Suíça. Torna-se primeiro presidente da União Nacional de Autores Pentecostais (Unapen). Em 1977, ele volta para a CPAD, como diretor de publicações e lança a revista teológica O Obreiro e o periódico Jovem Cristão, além de colunista no jornal O Mensageiro da Paz, onde continua defensor da participação política dos evangélicos no parlamento brasileiro. Nessa década também realiza concursos de poesia evangélica, e publica a Antologia da Nova Poesia Evangélica, tornando-se o "criador da moderna poesia evangélica". Em 1979, na Convenção Geral da CGADB, renuncia ao cargo de diretor de publicações da CPAD.

De volta ao Centro-Oeste, presidiu a Assembleia de Deus de Luziânia e a Assembleia de Deus de Sobradinho, passando depois a pertencer a Assembleia de Deus da L-2 Sul. Foi candidato a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, sendo o mais votado da sua coligação, mas não se elege por problemas de legenda. Em 1987 gradua-se em Direito no Centro Universitário do Distrito Federal, e no ano seguinte aposenta-se como Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados e se muda para os Estados Unidos, residindo, sucessivamente, em Massachusetts, Califórnia, Connecticut e novamente na Grande Boston. Foi secretário do Conselho de Pastores Evangélicos de Boston. Em julho de 1994 volta a residir em Brasília.

Como pastor, Joanyr também foi secretário por vários anos da Convenção Regional das Assembleias de Deus no Estado de Goiás e da Convenção de Brasília. Na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, foi membro do Conselho Administrativo da CPAD, 1º secretário e 3º secretário da Mesa Diretora, membro do Conselho de Educação e Cultura Religiosa, do Conselho Consultivo e do Conselho Político. Também foi vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Em 2006 fundou uma Assembleia de Deus no Plano Piloto.

Foi membro de academias e outras entidades culturais, a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da Academia de Letras de Brasília (eleito em 1993), da Academia Taguatinguense de Letras, da Academia Evangélica de Letras do Brasil, da Writers International Association e da Associação Nacional de Escritores, que presidiu de 2007 a 2009.

Além dos livros como autor, Joanyr fez parte de antologias e outras publicações, no Brasil e em outros países. Participou de dezenas de concursos literários e foi detentor de mais de trinta prêmios, entre os quais o Prêmio Alphonsus de Guimaraens (1966), da Academia Mineira de Letras; o Prêmio Fernando Chinaglia II (1970), da UBE/RJ; e o da Fundação Cultural do Distrito Federal (1975). É verbete em várias obras de referência, além de citado em livros, jornais e revistas, e elogiado por outros grandes nomes da literatura.

Por causa da diabetes, o poeta perdeu a visão de um dos olhos e ficou com o outro seriamente comprometido. Após dois meses internado, Joanyr de Oliveira faleceu e foi sepultado em Brasília, no dia que completaria 76 anos.

Obras publicadas 
Minha lira (1957);
 O horizonte e as setas (contos, em parceria com Anderson Braga Horta e outros, 1967);
 Antologia dos Poetas de Brasília (1971);
Cantares (1977);
O grito submerso (1980);
Casulos do silêncio (1982);
 Brasília na poesia brasileira (1982);
 Caminhos do amor (contos, 1985);
Entre os vivos e os mortos (romance, 1985);
 A igreja que desejamos (1989);
Soberanas mitologias e A cidade do medo (1991);
Luta a(r)mada (1992);
Flagrantes líricos (1993);
Pluricanto — trinta anos de poesia (1996);
 As Assembléias de Deus no Brasil: sumário histórico ilustrado (1997);
 Poesia de Brasília: antologia (1998);
Canção ao Filho do homem (1998);
Vozes de bichos (infantil, 2000 e 2002);
Tempo de ceifar (2002);
A hora de Deus (2002);
50 poemas escolhidos pelo autor (2003);
 Arquitetura dos dias (contos, 2004);
Por que chora a chuva? (infantil, 2005);
Biografia da cidade (2005);
Raízes do ser — poemas para Aimorés (2006);
Antologia pessoal (2007);
Memorial do sobrevivente (autobiografia e poemas, 2008);
Mensagem no outono (2009).

Jornalistas de Minas Gerais
Escritores de Minas Gerais
Poetas de Minas Gerais
Contistas do Brasil
Membros da Assembleia de Deus
Advogados de Minas Gerais
Escritores protestantes do Brasil